Beleg van Breda (1577) door kolonel Fronberg
 Furie van Houtepen (1581) door Claudius van Berlaymont, heer van Haultepenne (een stadsgevecht)
 Turfschip van Breda (1590) door Maurits van Oranje (een stadsgevecht)
 Beleg van Breda (1624-1625) door Ambrogio Spinola
 Beleg van Breda (1637) door Frederik Hendrik van Oranje
 Vrede van Westfalen (1648) met definitieve overdracht aan de Republiek (een verdrag)
 Beleg van Breda (1793) door Franse troepen.
 Beleg van Breda (1813) door François Roguet en Charles Lefebvre-Desnouettes